

Informatique 
 Choice, commande qui permet aux fichiers de traitement par lots d'inviter l'utilisateur à sélectionner un élément parmi un ensemble de choix.

Toponymie 
 Choice, un zone non incorporée du comté de Shelby, dans l’État américain du Texas.

Voir aussi 
 Choice37, producteur, auteur-compositeur, DJ et MC coréano-américain.
 Choice Hotels, groupe hôtelier américain.
 Choice is yours, 4e mini album du groupe AAA, sorti en 2008.
 Choice Provisions, studio de développement de jeux vidéo.
 Choice of Weapon, neuvième album du groupe de rock anglais The Cult, de 2012.
 K's Choice, groupe de rock belge (musique), formé en 1993.
 Kids' Choice Awards, cérémonie américaine annuelle de remise de récompenses créée en 1988.
 Choices, chanson country écrite par Mike Curtis et Billy Yates en 1997.